Harriet Arbuthnot
 John Arbuthnot, escriptor, metge i matemàtic britànic 
 Michael Arbuthnot (1974), arqueòleg, instructor i habitual dels documentals de divulgació